

Botanique 
Plantain est un nom vernaculaire désignant diverses plantes herbacées.

Plantains au sens botanique 
 Les plantains véritables, sont des plantes herbacées du genre Plantago, famille des Plantaginaceae, notamment :
 le Grand plantain (Plantago major) ;
 le Plantain moyen (Plantago media) ;
 le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ;
 les plantains d'eau, des plantes du genre Alisma, famille des Alismataceae.

Bananiers 
 La banane plantain (Musa ×paradisiaca L., 1753), une espèce hybride de bananes du genre Musa.
 « Plantains vrais », groupe de cultivars du genre Musa.

Patronyme 
 André Plantain (1901-1967), un homme politique français.

Toponymes 
 Plantain Garden River, en Jamaïque.
 Rivière Plantain, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC de Minganie, Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Plan d'eau de Plantain', d'une superficie de 60 ha, à Peyrolles-en-Provence, en France.

 Voir aussi 
Botanique :
 le potamot plantain (Potamogeton coloratus), une espèce de la famille des Potamogetonaceae	
 le doronic plantain (Doronicum plantagineum), une espèce de la famille des Asteraceae le faux-plantain ou vipérine à feuilles de plantain (Echium plantagineum), une espèce de la famille des Boraginaceae l'hélianthème à feuilles de plantain (Tuberaria plantaginea), une espèce de la famille des Cistaceae l'arméria faux-plantain (Armeria arenaria), une espèce de la famille des Plumbaginaceae''.
Zoologie :
 Azuré du plantain
 Écaille du plantain

Flore (nom vernaculaire)